Лагуна Бланка има више значења:

 Лагуна Бланка (Пализада), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лагуна Бланка (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лагуна Бланка, Кампо Синехетико (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лагуна Бланка (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лагуна Бланка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Бланка, Ла Лагуна Бланка (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Лагуна Бланка (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику